Stupari est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
 Stupari, un village situé dans la municipalité de Lukavac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Stupari, un village situé dans la municipalité de Mrkonjić Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
 Stupari, un village situé dans la municipalité de Šekovići et dans la République serbe de Bosnie.